Сивашу́р — топоним в Удмуртии:
 Сивашур — река, приток Бармошурки;
 Сивашур — бывшая деревня в Ярском районе.

См. также 
 Симашур (значения)